SEPA steht für:

 Single Euro Payments Area, siehe Europäischer Zahlungsraum
 State Environmental Protection Administration, Umweltverwaltung der Volksrepublik China
 Scottish Environment Protection Agency, Schottlands Umweltbehörde

Sepa steht für:

 Sepa (ägyptische Mythologie) (deutsch: Tausendfuß), ein ägyptischer Gott, der als eine Art von Tausendfüßler dargestellt wurde 
 Sepa (Säbel), ein Säbel aus Java
 Río Sepa, ein Fluss in Peru

Sepa ist der Name folgender Orte in Estland:

 Sepa (Saaremaa), ein Dorf der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare
 Sepa (Salavera), ein Teil des Dorfes Salavera der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare
 Sepa (Tartu), ein Dorf der Landgemeinde Tartu im Kreis Tartu

Abkürzung